Nagyolaszi település a Vajdaságban
 Nagyolaszi község Szlovákiában